

Sigle 
 National League – lega statunitense di baseball

Codici 
NL – codice vettore IATA di Shaheen Air
nl – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua olandese
NL – codice ISO 3166-1 alpha-2 dei Paesi Bassi
NL – codice ISO 3166-2:CA di Terranova e Labrador (Canada)
NL – codice ISO 3166-2:IN di Nagaland (India)
NL – codice ISO 3166-2:LY di Nalut (Libia)
NL – codice ISO 3166-2:ZA di KwaZulu-Natal (Sudafrica)

Informatica 
.nl – dominio di primo livello dei Paesi Bassi
 nl – filtro Unix
 NL – classe di complessità

Altro 
nl – simbolo del nanolitro